Neuhann ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Neuhann (* 1946), deutscher Ophthalmologe 
 Tobias Neuhann (* 1950), deutscher Ophthalmologe